Valdemarsvik (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Valdemarsvik (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.